Coal Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coal Knob (Pennsylvania)	
 Coal Knob (West Virginia)